Эммерталь () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Хамельн-Пирмонт. Население составляет 10 552 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 115 км². Официальный код — 03 2 52 005.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии